Kelapa Nunggal (plaats), een plaats in Indonesië
Kelapa Nunggal (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing